Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Sea Devil''' :

 L' est un sous-marin de classe Balao lancé en 1944 ;
 L' est un sous-marin de classe Sturgeon lancé en 1967.

Sea Devil